Miami Open 2018, właśc. Miami Open presented by Itaú 2018 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier Mandatory w sezonie 2018 z cyklu Miami Open rozgrywany w dniach 20 marca–1 kwietnia 2018 roku w Miami na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 7 972 535 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2018 w tenisie ziemnym
2018
2018 w Stanach Zjednoczonych